e

Astronomia 
 1860 Barbarossa – asteroide scoperto nel 1973

Persone 
 Aruj Barbarossa – corsaro turco-ottomano
 Cristiano Barbarossa – autore televisivo e regista italiano
 Federico I Hohenstaufen, detto Federico Barbarossa – imperatore del Sacro Romano Impero
 Khayr al-Dīn – condottiero turco-ottomano, detto talora il (corsaro) Barbarossa
 Luca Barbarossa – cantante italiano
 Maria Immacolata Barbarossa – politica italiana

Cinema 
 Barbarossa (Barberousse) – film del 1917 diretto da Abel Gance
 Barbarossa (Akahige) – film del 1965 diretto da Akira Kurosawa
 Barbarossa – film del 2009 diretto da Renzo Martinelli

Editoria 
 Società Editrice Barbarossa – casa editrice italiana

Televisione 
 Barbarossa (Barbe Rouge) – serie tv animata

Storia 
 Operazione Barbarossa – invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale